Hitze steht für:

 Hitze, eine hohe Temperatur
 die begattungsbereite Zeit bei Hündin und Füchsin, siehe Läufigkeit und Standhitze
 einen Roman von Ralf Rothman, siehe Ralf Rothmann#Hitze
 die Wärmemenge, die ein Werkstück im Feuer beim manuellen Freiformschmieden aufnimmt.

Personennamen
 Franz Hitze (1851–1921), deutscher katholischer Theologe und Politiker der Zentrumspartei
 Guido Hitze (* 1967), deutscher Historiker und Politologe

Siehe auch:

 Hitzewelle
 Hitzeschaden
 Hitzetod
 Hitz